Anthony est la forme anglaise du prénom français Antoine. Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Adele Anthony (née en 1970), violoniste classique américaine ;
 Adelina Anthony (19?-), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine ;
  (1865-1939), zoologiste américain ;
 Benoîte Anthony (1687-17?),  abbesse de l'abbaye de la Cambre ;
 Carmelo Anthony (né en 1984), basketteur américain ;
 Émile Tony (1874-19491), industriel alsacien ;
 Georges Anthony (18?-19?), rameur belge du début du  ;
 Gethin Anthony (né en 1983), acteur anglais ;
 Greg Anthony (1967-), joueur américain de basket-ball ;
 Harold Elmer Anthony (1890-1970), zoologiste et paléontologue américain ;
 Jesse Anthony (né en 1985), coureur cycliste américain ;
 Joseph Anthony (1912-1993), acteur et réalisateur américain ;
 Julie Anthony (née en 1948), joueuse de tennis américaine ;
 Marc Anthony (né en 1968), chanteur auteur-interprète américain ;
 Michael Anthony (né en 1954), bassiste du groupe rock américain Van Halen ;
Ole Anthony (1938-2021), satiriste et ministre américain ;
 Ray Anthony (né en 1922), trompettiste et chef d'orchestre de jazz américain ;
 Susan B. Anthony (1820-1906), militante américaine des droits civiques.

Pseudonyme 

 Evelyn Anthony (1926-2018), écrivain britannique ;
 La La Anthony (née Alani Nicole Vázquez en 1979), actrice et DJ américaine ;
 Richard Anthony (1938-2015), chanteur français ;
 Jérôme Anthony (né en 1968), animateur de télévision français ;
  (né en 1989), chanteur italien de musique néo-mélodique ;

Autre 
 Affaire Caylee Anthony

Aviation 

 Tony est le surnom du Kawasaki Ki-61 Hien, un avion de chasse japonais de la Seconde Guerre mondiale.

Marine
 , plusieurs navires de la marine américaine (US Navy).

Prénom 
De nombreuses personnalités portent le prénom Anthony :

Toponymie 

 
 Anthony Lagoon, dans le Territoire du Nord, en Australie.

 Anthony, une localité du comté de Marion, en Floride ;
 Anthony, une localité du comté de Delaware, en Indiana ;
 Anthony, siège du comté de Harper, au Kansas ;
 Anthony, une localité du comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique ;
 Anthony, une localité du comté d’El Paso, au Texas ;

 Voir aussi .

Diminutif 
Tony, diminutif de Anthony, peut faire référence à :
 
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis